Peyrolles pode se referir a:
 Peyrolles (Aude)
 Peyrolles (Gard)

Desambiguações de topônimos